Miejscowości w USA:
 Pleasant Prairie – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
Gminy w USA:
 Pleasant Prairie (ang. Pleasant Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Pleasant Prairie (ang. Pleasant Prairie Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy